Terek – fiume del Caucaso
 Terek – città della Russia
  – società di calcio di Groznyj, capitale della Cecenia, in Russia
 Terek Molt – personaggio del romanzo Jarka Ruus
 Repubblica Sovietica del Terek – repubblica costituita negli anni 1918-1919 nel Caucaso

Pagine correlate 

 Terskij rajon